

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe
 Maków − część wsi Krasew w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Maków − wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Maków
 Maków − wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza
 Maków − wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Maków − wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie
 Maków − osada wsi Klutajny w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Kiwity

Inne 
 Maków – gmina w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim
 Maków − gromada w powiecie raciborskim
 Maków − gromada w powiecie radomskim
 Maków − gromada w powiecie skierniewickim
 Maków − przystanek kolejowy we wsi Maków w woj. łódzkim
 Maków − miejscowość na Słowacji
 Maków – wieś, dawniej małe miasteczko na Ukrainie w rejonie dunajowieckim obwodu chmielnickiego

Zobacz też 
 Maków Mazowiecki, 
 Maków Nowy, 
 Maków Podhalański,
 Maków-Kolonia
 Makowo,